Села:
 Польова Слобідка — Вінницька область, Тиврівський район
 Польова Слобідка — Житомирська область, Бердичівський район